Jacques Berger peut faire référence à :

 Jacques Berger (1905-1965), acteur français ;
 Jacques Berger (1902-1977), artiste peintre suisse ;
 Jacques Berger (1834-1919), artiste peintre français ;
 Jacques Berger (1934-1995), ciliatologiste américain.